Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2005, classée en catégorie ATP International Series, se dispute du 7 au . Gastón Gaudio remporte l'épreuve du simple, František Čermák et Leoš Friedl celle du double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Argentine en 2005
Tennis en février 2005